Kinopanorama peut faire référence à :
 , technique de prise d'image et de projection cinématographique panoramique d'origine soviétique, similaire au Cinérama américain ;
 le Kinopanorama, anciennement Splendid Palace, salle de cinéma parisienne ouverte de 1919 à 2002 ;
 Kinopanorama, émission de télévision russe diffusée de 1962 à 1995 sur la télévision centrale d'URSS puis sur la Première chaîne publique de Russie ;
 Kinopanorama, roman autobiographique de l'historien français Bernard Chambaz, paru en 2005.